— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Авадзи, Кэйко (1933—2014) — японская киноактриса.
  (род. 1989) — японский фехтовальщик.
  (род. 1949) — японский го-профессионал.

География 
 Авадзи — остров в префектуре Хёго.
 Авадзи — город в префектуре Хёго.
 Авадзи — историческая провинция Японии.
 Авадзи — железнодорожная станция в префектуре Осака.
  — район в Токио.

См. также 
 (3380) Авадзи — астрономический объект в Главном поясе астероидов.
 Авадзи — японский традиционный театр кукол.